Holderegger ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Holderegger (* 1945), Schweizer Theologe und Ethiker
 André Holderegger (* 1979), Schweizer Squashspieler